Deux navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Ledbury : 
 Le , lancé en 1940, était un destroyer de la classe Hunt qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Le , lancé en 1979, est un navire de guerre des mines de la classe Hunt.

Ledbury